

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 4 podstawowe 
 Żurawiniec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Miękinia 
 Żurawiniec – część wsi Niedźwiady w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Rogowo
 Żurawiniec – część wsi Obroki w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Wilkołaz
 Żurawiniec – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Ostrówek
 Żurawiniec – część wsi Pogórska Wola w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Skrzyszów
 Żurawiniec – osada w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Rusinów 
 Żurawiniec – część wsi Młodocin Większy w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wolanów
 Żurawiniec – część wsi Żdżary w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna
 Żurawiniec – część wsi Lipiny w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Pilzno
 Żurawiniec – kolonia wsi Chrzanowo w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Łęczyce
 Żurawiniec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Baranów 
 Żurawiniec – część wsi Skrzynki w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną

Zobacz też  
 Żurawiniec-Kolonia,
 Rezerwat przyrody Żurawiniec w Poznaniu
 Ruda Żurawiecka
 Żuraw, Żurawia, Żurawica, Żurawice, Żurawiczki, Żurawie
 Żurawiec, Żurawieniec
 Żurawin, Żurawka, Żurawniki

Linki zewnętrzne